Szellák Soma (Dunaújváros, 1997. február 15. –) magyar labdarúgó, aki a Soproni VSE játékosa.

További információk 

1997-ben született személyek
Élő személyek
Dunaújvárosiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Haladás labdarúgói